Ferrante I Gonzaga (1507-1557), também conhecido como Fernando I Gonzaga, conde de Guastalla
 Fernando I Gonzaga (1587–1626), duque de Mântua, também conhecido como Fernando I de Mântua e, antes da sua ascensão ao trono ducal, como Fernando Cardeal Gonzaga
 Ferrante II Gonzaga (1563-1630), também conhecido como Fernando II Gonzaga, duque de Guastalla
 Ferrante III Gonzaga (1618-1678), também conhecido como Fernando III Gonzaga, duque de Guastalla
 Fernando de Gonzaga-Nevers (1610-1632), filho de Carlos I de Mântua
 Fernando Carlos I Gonzaga (1652-1708), último duque de Mântua

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de história